Udružena ljevica (inicijativa), inicijativa za ujedinjenje stranaka lijeve orijentacije u Hrvatskoj, pokrenuta 2006. godine. U ožujku 2007. dio stranaka koje su bile u toj inicijativi udružio se u novu stranku Ljevica Hrvatske.
 Udružena ljevica (koalicija), zajednica stranaka lijeve orijentacije u Republici Hrvatskoj, koje nisu ušle u Ljevicu Hrvatske, nego nastavile djelovati kao koalicija.